Brazilië:
São Romão (Minas Gerais), een gemeente in de deelstaat Minas Gerais

Portugal:
São Romão (Armamar), een plaats in de gemeente Armamar
São Romão (Seia), een plaats in de gemeente Seia
São Romão de Aregos, een plaats in de gemeente Resende
São Romão de Arões, een plaats in de gemeente Fafe
São Romão do Coronado, een plaats in de gemeente Trofa